Neuhauser ist der Name von Orten:

 Neuhauser (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Neuhauser (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Neuhauser (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Neuhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Neuhauser (* 1959), österreichische Schauspielerin
 Adrian Neuhauser (* 1973), chilenischer Ökonom und Verkehrsmanager
 Albert Neuhauser (1832–1901), österreichischer Glasmaler
 Claudia Neuhauser (* 1962), deutsch-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin 
 Ernst Neuhauser (1928–1997), österreichischer Politiker (SPÖ), Nationalratsabgeordneter und Landesrat in Oberösterreich
 Franz Neuhauser  (1763–1836), österreichischer Maler
 Herbert Neuhauser (1939–2018), österreichischer Basketballschiedsrichter

 Ludwig Neuhauser (1921–2019), österreichischer Maler und Restaurator
 Maria Neuhauser-Loibl (1906–1985), österreichische Lyrikerin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Rudolf Neuhauser (1924–2010), österreichischer Künstler, Architekt, Grafiker, Denkmalschützer und Musiker

Siehe auch: Neuhäuser